Одибон (город, Миннесота) — город в округе Бекер, штат Миннесота, США.
 Одибон (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Бекер, Миннесота, США.